

Persone 
 Carl Meinhof – pastore protestante e africanista tedesco
 Ulrike Meinhof – giornalista, terrorista e rivoluzionaria tedesca, cofondatrice del gruppo armato tedesco-occidentale di estrema sinistra Rote Armee Fraktion
 Werner Meinhof – storico dell'arte tedesco, direttore dal 1936 al 1939 del museo della città di Jena

Altro 
 Banda Baader-Meinhof – nome che venne attribuito inizialmente alla Rote Armee Fraktion
 La banda Baader Meinhof – film del 2008 diretto da Uli Edel
 Stammheim - Il caso Baader-Meinhof – film del 1986 di Reinhard Hauff